Plaatsen:
Bad Bentheim, stad in Duitsland
Landkreis Grafschaft Bentheim, district in Duitsland
Graafschap Bentheim, historisch graafschap
Benthem (buurtschap), buurtschap in de Nederlandse gemeente Gemert-Bakel

Personen:
 Albert van Benthem (1974), Nederlands zanger en acteur
 André van Benthem (1963), Nederlands voetballer
 Evert van Benthem (1958), Nederlands schaatser
 Godfried van Benthem van den Bergh (1933), Nederlands socioloog
 Jan Benthem (1952), Nederlands architect
 Johan van Benthem (1949), Nederlands logicus
 Johannes Bob van Benthem (1921-2006), Nederlands jurist
 Merle van Benthem (1992), Nederlands fietscrosster
 Roel J. Benthem (1911-2003), Nederlands natuur- en landschapsbeschermer
 Roland van Benthem (1968), Nederlands politicus
 Rutger Adolf Benthem Reddingius (1801-1863), Nederlands arts en burgemeester
 Willeke van Benthem (1983), Nederlands schaatsster
 Woutera Sophie Suzanna van Benthem Jutting (1899-1991), Nederlands biologe

Overig:
 Arrest Benthem
 Benthem Crouwel Architekten, Nederlands architectenbureau
 Van Benthem & Jutting, voormalige Nederlandse uitgeverij en boekhandel

Zie ook
Bentheim (doorverwijspagina)